Jane Seymour har flere betydninger:

 Jane Seymour – gift med Henrik 8. af England.
 Jane Seymour (skuespiller) – Engelsk/amerikansk skuespiller